Wuchuan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuchuan Shi, härad, Guangdong, 
 Wuchuan Gelaozu Miaozu Zizhixian, härad, Guizhou, 
 Wuchuan Xian (härad i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar